De Kazachse voetbalclub Astana FK speelt sinds 2013 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Astana FK

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Kazachstan
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Astana FK
Astana FK